Ferrocarrils Bielorussos (del seu nom en rus Белорусская Железная Дорога, transliterat Belorusskaia Železnaja Doroga), companyia estatal de ferrocarril de Bielorússia
 Benzodiazepina, substància psicotròpica usada com a ansiolític
 BZD també és el codi ISO 4217 del dòlar de Belize, moneda oficial de Belize
 bzd també és el codi ISO 639-3 del bribri, llengua parlada pels bribris de Costa Rica i Panamà